Green Man – album di Mark Owen del 1996
 Uomo Verde (Green Man) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Green Man – album di Mark Owen del 1996
 GREEN MAN – singolo dei Pocket Biscuits del 1997
 Green Man Brewery – birrificio neozelandese
 Green Man Festival – festival di musica indipendente che si tiene annualmente in Galles
 Green Man Press – casa editrice dell'illustratore Charles Vess

Pagine correlate 
The Green Man